Фушера́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Фушеран — в департаменте Ду.
 Фушеран — в департаменте Юра.